Kirriluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kirriluoto (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Kirriluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar